

Carriera

Club 
Il 12 agosto 2013 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate all'8 maggio 2021.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Tirana: 2006-2007

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni